Lancia Delta – modelli di autovetture di fascia media prodotte dalla casa automobilistica italiana Lancia
 Lancia Delta – prima generazione prodotta a partire dal 1979
 Lancia Delta – seconda generazione prodotta a partire dal 1993
 Lancia Delta – terza generazione prodotta a partire dal 2008